Maszyna licząco-analityczna
 Perforator – stosowany w biegu na orientację